Colossus může být:

 Colossus, třída dreadnoughtů Royal Navy
 Colossus, počítač z roku 1943
 Colossus, fiktivní postava z univerza X-Men